Двигатели Toyota серии A — бензиновые рядные 4-цилиндровые двигатели производства Toyota. Двигатели серии A состоят из чугунного блока двигателя с алюминиевой головкой цилиндров.

Производство серии началось с конца 1970-х годов, когда разрабатывался новый двигатель для Toyota Tercel, серия пришла на замену двигателям Toyota K. Была поставлена цель достичь экономичности расхода топлива и оптимальной производительности, а также снизить уровень выбросов. Именно в этой серии появился первый массовый двигатель 4A-GE с двумя распредвалами (система DOHC) и четырьмя клапанами на цилиндр двигателя, а позже так же с пятью клапанами на цилиндр.

Сегодня Toyota с предприятием Tianjin FAW Xiali производит 1,3-литровый 8A, и так же недавно было возобновлено производство 5А.

1А 
Двигатель 1A имеет объем 1,5 л (1452 куб. см). Производился с 1978 по 1980 годы. Все варианты двигателя были карбюраторные, имели ременной привод распредвала 8-клапанной головки двигателя. Двигатель 1A-C устанавливался на AL10 Tercel. Двигатель 1A-U использовал каталитический конвертер Toyota TTC-C. Этот двигатель выдавал 80 л. с. (59 кВт) при 5600 оборотах в минуту и 113 Нм крутящего момента при 3600 оборотах в минуту. Степень сжатия 9,0:1. 1A-U устанавливался на внутренних японских AL10 Tercel/Corsa.

Диаметр цилиндра у двигателей 1А составляет 77,5 мм, ход поршня 77,0 мм. Эти двигатели пришли на смену Т-серии, а их преемниками стали двигатели 3A.

2A 

Двигатель 2A имеет объем 1,3 л (1295 куб. см). Производился с 1979 по 1989 годы. Двигатели 2A начиная с 1982 года на автомобилях AL20 Tercels получили измененную клапанную крышку и приводного ремня ГРМ, а также автоматический дроссель и автоматически управляемую систему впуска горячего воздуха. Степень сжатия у двигателя немного повышена. Все варианты двигателя используют ременной привод распредвала на восемь клапанов.

Двигатели 2A, 2A-L, 2A-LC показывают мощность 65 л. с. (48 кВт) при 6000 об/мин и крутящий момент 98 Нм при 3800 об/мин (степень сжатия 9,3:1). Они использовались на:
 AE80 Corolla (1983—1985 годы, кроме Японии, двигатель 2A-LC в Австралии)
 AL11 Tercel (1979—1982 годы, кроме Японии и Северной Америки)
 AL20 Tercel (1982—1984 годы, кроме Японии и Северной Америки).

Двигатели 2A-U, 2A-LU используют каталитический конвертер Toyota TTC-C. Мощность 75 л. с. (55 кВт) при 6000 об/мин и крутящий момент 106 Нм при 3600 об/мин (степень сжатия 9,3:1). Эти двигатели устанавливались на автомобили только для японского рынка:
 AE80 Corolla (1983—1985 годы)
 AL20 Corolla II (1982—1986 годы)
 AL11 Corsa
 AL20 Corsa (1982—1989 годы)
 AE80 Sprinter (1983—1985 годы)
 AL11 Tercel
 AL20 Tercel (1982—1989 годы)

Диаметр цилиндра у двигателей 2А составляет 76,0 мм, ход поршня 71,4 мм. Эти двигатели пришли на смену 4K-серии, а их преемниками стали двигатели 2E.

См. также 

 Список двигателей Toyota

A
Бензиновые двигатели